«Поле любви» () — американский кинофильм 1992 года. Съёмки проходили в Роки-Маунт и Уилсоне, Северная Каролина, США.

Сюжет 
Даллас, 1963 год. Домохозяйка Лурин Хэллетт — страстная поклонница первой леди США Жаклин Кеннеди. Узнав о том, что президент Кеннеди с супругой прибыли с визитом в Даллас, Лурин едет к месту следования их кортежа, надеясь хотя бы краем глаза увидеть их. Однако вскоре оказывается, что на президента было совершено покушение, и он убит.

Лурин отправляется на его похороны в Вашингтон. По дороге она знакомится с чернокожей девочкой по имени Джонелл и её отцом Полом Кейтером. Заподозрив Кейтера в похищении Джонелл, Лурин сообщает о них ФБР, но выясняется, что Пол тайком забрал дочь из приюта, где с ней жестоко обращались. Осознав, что ошиблась, Лурин решает помочь им.

В ролях 
 Мишель Пфайффер — Лурин Хэллетт
 Деннис Хейсбёрт — Пол Кейтер
 Стефани МакФедден — Джонелл
 Брайан Кервин — Рэй Хэллетт
 Рода Гриффис — Жаклин Кеннеди
 Боб Гилл — Джон Ф. Кеннеди

Даты премьер 
Даты приведены в соответствии с данными IMDb.  — 11 декабря 1992 года
  — 8 апреля 1993 года
  — 22 апреля 1993 года
  — 7 мая 1993 года
  — 20 августа 1993 года
  — 1 декабря 1993 года

Награды и номинации 
Полный перечень наград и номинаций — на сайте IMDB.

Примечания

Ссылки 
  
  
 

Фильмы-драмы США
Фильмы Джонатана Каплана
Исторические фильмы о 1960-х годах
Фильмы на английском языке
Фильмы Orion Pictures
Фильмы США 1992 года
Фильмы по сценариям Дона Руса
Фильмы с музыкой Джерри Голдсмита